CSCI est un sigle qui peut vouloir dire :

 Convention de la société civile ivoirienne, désigne une coalition organisationnelle ivoirienne créée en 
 Computer Software Configuration Item, désigne, en génie logiciel, un groupe de logiciels traitée comme une entité unique dans une gestion de configuration .